Kissimmee – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Osceola
 Kissimmee – rzeka w USA, na Florydzie
 Kissimmee – jezioro w USA, na Florydzie